Le titre The Party's Over, signifiant « la fête est finie » en anglais, peut désigner :

Cinéma 
 , film américain de Walter Lang sorti en 1934 ;
 The Party's Over, film britannique de Guy Hamilton sorti en 1965 ;
 The Party's Over, titre original de Last Party 2000, la démocratie américaine dans tous ses états documentaire américain de Rebecca Chaikin et Donovan Leitch, Jr. sorti en 2001.

Télévision 
 The Party's Over, titre original de La Grippe bleue,  de la  des Experts : Manhattan.

Musique

Album 
 , album du groupe Murphy's Law sorti en 2001 ;
 , album du groupe  sorti en 2001 ;
 The Party's Over, album du groupe Talk Talk sorti en 1982.

Chanson 
 , chanson écrite par Jule Styne, Betty Comden et Adolph Green parue en 1956 ;
 The Party's Over, chanson de Shirley Bassey parue sur l'album The Fabulous Shirley Bassey en 1959 ;
 , chanson de Willie Nelson sortie en 1967 ;
 The Party's Over, chanson de Sandra Reemer représentant les Pays-Bas à l'Eurovision 1976.

Politique
 « The Party's Over », formule utilisée par Anthony Crosland dans un célèbre discours de 1975 constatant l'échec du travaillisme au Royaume-Uni

Notes et références

Bibliographie 
 , livre de Richard Heinberg sorti en 2003..

Voir aussi